Здесь — статья о населенном пункте Боснии и Герцеговины. О других НП — см. Гай

Гай () — населенный пункт в общине Србац, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Гае проживало 5 человек.

Население

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской